Osiedle Lotnisko w Dęblinie
 Osiedle Lotnisko w Grudziądzu
 Osiedle Lotnisko w Stargardzie
 Osiedle Lotnisko w Żarach